Ковпа́к:
 Ковпак — название головного убора в Южной России.

Фамилия 
 Ковпак, Александр Александрович (род. 1983) — украинский футболист.
 Ковпак, Алексей Павлович (1918—1968) — полный кавалер ордена Славы.
 Ковпак, Лев Игоревич (род. 1978) — российский политический деятель, депутат Госдумы. 
 Ковпак, Прасковья Сергеевна (1915—1981) — звеньевая свеклосовхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ковпак, Сидор Артемьевич (1887—1967) — советский военачальник, генерал-майор; дважды Герой Советского Союза.

См. также 
 Колпак